Waterslot (sifon), een zwanenhals die met behulp van een laagje water twee met gas gevulde ruimten van elkaar gescheiden houdt
 Aquastop, een beveiligingsklep die de watertoevoer naar een machine afsluit als er lekkage wordt vastgesteld
 Waterburcht, een kasteel omringd door water